Арбага́р — село (с 1950 до 2018 гг. посёлок городского типа) в Шилкинском районе Забайкальского края России. Входит в городское поселение Холбонское. Население —  жителей ().

География 
Находится на востоке района, в 25 км к северо-востоку от Шилки.

История 
Возник в 1887 году с связи с промышленными разработками Арбагарского месторождения (отрабатывалось до 1972 года). В 1923 Арбагарские угольные копи национализированы.

Статус посёлка городского типа Арбагар имел с 1950 до 2018 гг. В 2018 году категория населённого пункта была изменена с пгт на село.

Памятники истории: в честь воинов-односельчан, погибших в Великой Отечественной, в честь борцов, погибших за власть Советов, памятный знак в честь арбагарской организации РСДРП.

Население 

В 1989 население — 1,5 тысяч человек, в 2002—744.

Инфраструктура 
 Экономика
Арбагарский экспериментальный завод технологической оснастки, Арбагарское шахтоуправление, швейная фабрика (в нынешнее время заброшены и разрушены).
 Социальные объекты
Средняя школа, профтехучилище, детский сад (в нынешнее время действуют только Средняя школа),

дом культуры (в данный момент заброшен и разрушен),

больница (в данный момент заброшен и разрушен).

Транспорт 
В 5 км от селения проходит автотрасса Шилка — Нерчинск.

До ближайшего разъезда и станции Холбон проложена узкоколейная ж.д.

Примечания

Источники 
 Ураева Л. А. 

Населённые пункты Шилкинского района
Бывшие посёлки городского типа Забайкальского края